Voici la liste des planètes mineures numérotées de 266001 à 267000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 266001 à 267000

266001-266100

266101-266200

266201-266300

266301-266400

266401-266500

266501-266600

266601-266700

266701-266800

266801-266900

266901-267000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000